Die 4. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 22. bis zum 29. August 1993 in Amstelveen statt. Erstmals wurden Platzierungsspiele ausgetragen. Die australische Auswahl konnte ihren Titel verteidigen.

Teilnehmer 

  (Weltmeister 1990, Gastgeber)
   (Olympiasieger 1992)
   (Titelverteidiger)
   (Olympiazweiter)
  (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Olympiadritter)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1993
Hockey 1993
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion